

Gastronomia 
Paprika – spezie

Cinema e televisione
Paprika – film del 1933 diretto da Jean de Limur
Paprika – film del 1933 diretto da Carl Boese
Paprika – film del 1959 diretto da Kurt Wilhelm
Paprika – film del 1991 diretto da Tinto Brass
Paprika – film del 1995 diretto da Joe D'Amato
Paprika - Sognando un sogno – film d'animazione del 2006 diretto da Satoshi Kon, tratto dall'omonimo romanzo
Paprika - serie animata francese del 2017

Letteratura 
Paprika – romanzo di Yasutaka Tsutsui (1993)

Musica 
 Paprika – album di Myss Keta del 2019